Думница — топоним:

 Думница — река в Львовской области Украины.
 Думница — река в Черниговской области Украины.
 Думница — село в Бусском районе Львовской области Украины.